Beernaert ist der Familienname folgender Personen:

 Auguste Beernaert (1829–1912), belgischer Jurist und Staatsmann
 Euphrosine Beernaert (1831–1901), belgische Malerin
 Joseph-Edouard-Louis Beernaert (1883–1950), Generalleutnant der belgischen Streitkräfte